Toxeuma är ett släkte av steklar som beskrevs av Francis Walker 1833. 

Toxeuma ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Toxeuma